Столбово (станция метро):
 «Столбово» — проектное название станции «Коммунарка» Сокольнической линии Московского метрополитена.
 «Столбово» — проектное название станции «Коммунарка» Троицкой линии Московского метрополитена.